Пальчатокоренник бузинный () — вид травянистых растений из рода Пальчатокоренник семейства Орхидные.


Название 
Видовой эпитет объясняется тем, что цветки имеют слабый запах .

Синонимы
 Orchis sambucina L., 1755 
 Orchis incarnata var. sambucina (L.) Lapeyr. ex Bubani, 1897
 Dactylorchis sambucina (L.) Verm., 1947
 Orchis sambucina var. rubra Winterl, 1788
 Orchis incarnata Willd., 1805, nom. illeg.
 Orchis schleicheri Sweet, 1827
 Orchis sambucina var. incarnata Gaudin, 1829
 Orchis saccata Rchb., 1830, nom. illeg.
 Orchis fasciculata Tineo, 1844
 Orchis pallens Moritzi, 1844, sensu auct.
 Orchis sambucina var. purpurea W.D.J.Koch, 1845
 Orchis sambucina var. purpurascens R.Hinterh. & J.Hinterh., 1851
 Orchis salina Fronius, 1857
 Orchis lutea Dulac, 1867
 Orchis laurentina R.Bolos ex Vayr., 1880
 Orchis pseudosambucina var. fasciculata (Tineo) Nyman, 1882
 Orchis sambucina f. bracteata M.Schulze, 1889
 Orchis sambucina lusus candida Cariot & St.-Lag., 1889
 Orchis sambucina laurentina (R.Bolos ex Vayr.) Willk., 1893
 Orchis sambucina var. bracteata (M.Schulze) Harz, 1895
 Orchis sambucina f. rubrobracteata Harz ex Schltdl., 1895
 Orchis sambucina f. purpurea (W.D.J.Koch) Neuman, 1901
 Orchis sambucina var. robusta Neuman, 1901
 Orchis sambucina f. barlae Rouy, 1912
 Orchis sambucina lusus lutea W.Zimm., 1912
 Orchis sambucina subvar. luteopurpurea Rouy, 1912
 Orchis sambucina subvar. purpurea (W.D.J.Koch) Rouy, 1912
 Orchis sambucina lusus hybrida W.Zimm., 1916
 Orchis sambucina f. lanceolata W.Zimm., 1916
 Orchis sambucina f. obovata W.Zimm., 1916
 Orchis sambucina f. tripartita A.Fuchs, 1921
 Orchis sambucina f. hungarica Soó, 1927
 Orchis sambucina f. laurentina (R.Bolos ex Vayr.) Soó, 1927
 Orchis sambucina var. hungarica (Soó) A.Camus, 1928
 Orchis sambucina lusus incarnata (Gaudin) Soó, 1928
 Orchis sambucina var. lutea E.G.Camus, 1928, nom. illeg.
 Orchis sambucina var. zimmermannii A.Camus, 1928
 Orchis sambucina lusus luteopurpurea (Rouy) G.Keller & Soó, 1933
 Orchis sambucina lusus rubra (Winterl) Soó, 1933
 Orchis sambucina monstr. subregalis Soó, 1933
 Dactylorhiza sambucina var. hungarica (Soó) Soó, 1962
 Dactylorhiza sambucina lusus incarnata (Gaudin) Soó, 1962
 Dactylorhiza sambucina var. laurentina (R.Bolos ex Vayr.) Soó, 1962
 Dactylorhiza sambucina f. rubra (Winterl) Hyl., 1966
 Dactylorhiza sambucina subsp. laurentina (R.Bolos ex Vayr.) Malag., 1968
 Dactylorhiza sambucina f. robusta (Neuman) Soó, 1971
 Dactylorhiza sambucina f. rubrobracteata (Harz ex Schltdl., 1971
 Dactylorhiza sambucina var. hybrida (W.Zimm.) Peitz, 1972
 Dactylorhiza fasciculata (Tineo) H.Baumann & Künkele, 1981
 Dactylorhiza latifolia f. rubra (Winterl) D.Tyteca & Gathoye, 1990
 Dactylorhiza sambucina f. chusae C.E.Hermos., 2000
 Dactylorhiza sambucina f. hybrida (W.Zimm.) Kümpel, 2002
 Dactylorhiza cantabrica H.A.Pedersen, 2006

Биологическое описание 
Пальчатокоренник бузинный — травянистое растение высотой до 30 см. Цветки могут быть или желтоватые, или пурпурные.

Ссылки 

 Энциклопедия декоративных садовых растений: пальчатокоренник 

Орхидные
Флора Евразии